ДЭУ-48 — посёлок в Сызранском районе Самарской области в составе сельского поселения Ивашевка.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километров на север-северо-восток от северной границы города Сызрань у северной объездной дороги.

Население 
Постоянное население составляло 20 человек (русские 85 %) в 2002 году, 23 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района